Prva Liga (serbokroatisch, mazedonisch und slowenisch für Erste Liga) steht für:

Fußball
 1. jugoslawische Fußballliga (Prva Liga), die höchste Fußballliga in Jugoslawien (1923–1992)
 Prva liga SR Jugoslavije / Srbije i Crne Gore, die höchste Fußballliga in Serbien und Montenegro (1992–2006)
 Prva Liga (Serbien), die zweithöchste Fußballliga in Serbien (seit 2006)
 Die beiden zweithöchsten Fußballligen in Bosnien und Herzegowina:
 Erste Liga der Föderation Bosnien und Herzegowina (Prva Liga Federacije Bosne i Hercegovine) (seit 1996)
 Erste Liga der Republika Srpska (Prva Liga Republike Srpske) (seit 1992)
 PrvaLiga Telekom Slovenije, siehe Slovenska Nogometna Liga, die höchste Fußballliga in Slowenien (seit 1991)

 Prva Crnogorska Liga, die höchste Fußballliga in Montenegro (seit 2006)
 Prva Makedonska Liga, die höchste Fußballliga in Nordmazedonien (seit 1992)

Basketball
 Makedonska prva liga, die höchste Basketballliga in Nordmazedonien (seit 1992)